Debrisjte (makedonska: Debrište, Дебриште) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Rosoman, i den centrala delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Skopje. Debrisjte ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Debrisjte är huvudsakligen kuperad, men åt nordost är den platt. Den högsta punkten i närheten är Jarebički Kamen,  meter över havet,  kilometer söder om Debrisjte. Närmaste större samhälle är Kavadarci,  kilometer öster om Debrisjte. 

Trakten runt Debrisjte består till största delen av jordbruksmark. Runt Debrisjte är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Rosoman (kommun)